Канюки — многозначный термин.
 
 Канюки́ (лат. Buteoninae) — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных.
 Канюки — деревня в Добрянском районе Пермского края. Входит в состав Перемского сельского поселения.
 Канюки — остановочный пункт Свердловской железной дороги на участке Лёвшино — Няр (до января 2022 года — 104 км).

Примечания